Световният мир е концепция за идеално състояние на щастие, свобода и мир в и между всички народи и държави на Земята. Този идеал за свят на ненасилие мотивира хора и държави да се стремят към сътрудничество, доброволно или чрез система на управление, поставяка си тази цел. Различните култури, религии, философски течения и организации имат различни възгледи за начините на постигане на такова състояние. Сред тях са напредък в области като правата на човека, техниката, образованието, медицината или дипломацията. От 1945 година Организацията на обединените нации действа с цел да разрешава конфликтите по мирен път, но не постига успех в предотвратяването на множествота военни конфликти в десетилетията след своето създаване.

Бележки 

Мир